Zois ist der Familienname folgender Personen:

 Hans von Zois (auch: Johann Gustav Adolf von Zois-Edelstein; 1861–1924), österreichischer Komponist
 Michelangelo von Zois (1874–1945), österreichischer Jurist, Staatsbeamter und Schriftsteller
 Sigmund Zois von Edelstein (auch: Žiga Zois; 1747–1819), Unternehmer, Gelehrter, Schriftsteller und Mäzen

ZOiS ist die Abkürzung für:
 Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien, ein vom Auswärtigen Amt unterstütztes Studienzentrum

Siehe auch:
 Zeus (Begriffsklärung)